Ovey ist der Familienname folgender Personen:

 David Ovey, britischer Autorennfahrer
 Esmond Ovey (1879–1963), britischer Botschafter